NRG steht als Abkürzung für:
 Nero Image, Dateiformat, siehe Nero Burning ROM
 Neuwieder Ruder-Gesellschaft, siehe Neuwied#Sport
 Nuclear Research and Consultancy Group, niederländisches Nuklear-Forschungsinstitut, zugleich größter europäischer Produzent von Radionukliden
 Piaggio NRG, Motorrollermodell des italienischen Herstellers Piaggio
 Nachbarrechtsgesetz, siehe Nachbarrecht #Landesgesetzliche Vorschriften

Siehe auch:
 Hi-NRG, Stilrichtung der Elektronischen Musik
 NRG Band

NRG